EV, Ev o eV puede referirse a:

 Electronvoltio (eV) - Unidad de medida de energía.
 e. v., era vulgar.
 Evanescence, banda estadounidense de música rock/metal.
 Vehículo eléctrico (del inglés electric vehicle).
 Valor de exposición, parámetro usado en fotografía.
 EV-DO, estándar de telecomunicaciones.
 EV Lacertae, una estrella.
 EV Racing, antigua escudería fundada por Emilio Villota, ahora reemplazada por EmiliodeVillota Motorsport.
 E.V. Cunningham, seudónimo de Howard Fast, escritor estadounidense.
 Enterovirus
 Electroválvula

Partidos políticos 
 Els Verds , varios partidos políticos españoles.
 Esquerra Valenciana (contemporánea), partido político español.
 Esquerra Verda, partido político español.
España Vaciada, partido político español.

Siglas